De manière commune, une perrière est une appellation locale qui désigne une carrière de pierres.

Toponyme 
 La Perrière, commune française de l'Orne
 La Perrière, commune française de la Savoie
 La Perrière, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Bessens
 Laperrière-sur-Saône, commune française de la Côte-d'Or

Patronyme 
 Guillaume de La Perrière, érudit et humaniste français de la Renaissance
 Marthe La Perrière (1605-1677), inventrice française
 Famille Brac de La Perrière

Autres 

 Les Chantiers et ateliers de la Perrière sont un chantier naval Lorientais actif de 1937 à 1989.
 Château de la Perrière en Maine-et-Loire
 Ferme de la Perrière
 Ferme éolienne de La Perrière
 Manoir de La Perrière de Fixin
 Manoir de la Perrière (Voivre-lès-le-Mans)
 Viaduc de la Perrière, dans l'Allier

Perrière
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France